Ел Ултимо Халон има више значења:

 Ел Ултимо Халон, Ел Прогресо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ултимо Халон (Зарагоза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику